Alvoradensi – abitanti di Alvorada (Rio Grande do Sul)
Alvoradensi – abitanti di Alvorada (Tocantins)
Alvoradensi – abitanti di Alvorada d'Oeste
Alvoradensi – abitanti di Alvorada de Minas
Alvoradensi – abitanti di Alvorada do Gurguéia
Alvoradensi – abitanti di Alvorada do Norte